Переу́лок Кра́сина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о советском деятеле Леониде Борисовиче Красине (1870—1926).

Россия 
 Переулок Красина — улица в Волгограде.
 Переулок Красина — улица в Москве.

Украина 
 Переулок Красина — прежнее название Косинского переулка в Днепре.
 Переулок Красина — прежнее название переулка Дарагана в Кропивницком.
 Переулок Красина — прежнее название переулка Братьев Зеровых в Полтаве.
 Переулок Красина — прежнее название улицы Косинской корчмы в Черкассах.
 1-й переулок Красина — прежнее название переулка Гетмана Дорошенко в Черновцах.

См. также 
 Улица Красина